Територія Гондурасу ділиться на 18 департаментів.

Список

Посилання